Ла Калабаза има више значења:

 Ла Калабаза (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Калабаза (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Калабаза (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Калабаза (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Калабаза (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Калабаза (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Калабаза (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Калабаза (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Калабаза (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику